Borre peut faire référence à :

Vanden Borre, une entreprise belge.

Lieux 

 Borre, une commune de France,
 Borre (Norvège), une ancienne localité de Norvège,
 , un village de l'île de Møn,
 , Norvège,
 Le cimetière de Borre.

Personnalités 

 Anthony Vanden Borre, footballeur belge,
 , footballeur danois.

Voir aussi